een latei
een draagsteen (dolmen), een onderdeel van een dolmen of hunebed